Balduí VI de Flandes, conegut també com a Balduí de Mons, Balduí d'Hasnon o Balduí el Bo (°vers 1030 - † 1070) fou el fill del comte Balduí V i d'Adela de França (1009 - 1079), comtessa de Corbie, i per tant per la seva mare, el net del rei de França Robert II. Era de dret propi comte de Flandes (1067 - 1070) i per matrimoni fou 
 comte de Hainaut (1051 - 1070) (amb el nom de Balduí I d'Hainaut)

El curs de la seva vida 
El 1045, fou investit momentàniament per l'emperador Enric III de la marca d'Anvers. El 1051, el seu pare el va fer casar amb Riquilda, vídua del comte Herman d'Hainaut, i va entrar en possessió d'aquest territori on fou el primer Balduí. Per a consanguinitat, els esposos foren en principi excomunicats per l'arquebisbe de Cambrai actuant sota l'autoritat del papa Lleó IX, però després els fou acordada una dispensa papal el 1057 pel papa Víctor II.

En qualitat de comte d'Hainaut, Balduí va reconèixer entre 1066 i 1070 el gremi de Valenciennes (Karitet). Per javer restaurat el 1065 l'abadia d'Hasnon, és sobrenomenat alternativament Balduí d'Hasnon.

Comte de Flandesa la mort del seu pare, el 1067, el seu regnat fou marcat per la fundació de l'abadia de Grammont (Geraardsbergen) que va rebre privilegis el 1068. Sabent-se malalt, va arreglar la seva successió en el transcurs de l'assemblea d'Audenarde: al fill gran Arnold passarà Flandes, sota la tutela del seu germà Robert el Frisó; al fill petit Balduí l'Hainaut sota la tutela de la comtessa Riquilda, la seva esposa. En cas de defunció d'un dels seus fills, l'altre heretaria tot. Fou enterrat al monestir d'Hasnon.

Malgrat aquestes precaucions, la mort precoç de Balduí va deixar el comtat de Flandes i el d'Hainaut en litigi. El comtat de Flandes serà aviat usurpat per Robert el Frisó, que va esdevenir Robert I de Flandes. El jove Arnold III morirà l'any següent a la batalla de Cassel.

Ascendència

Matrimoni i fills 
Del seu matrimoni amb Riquilda van néixer tres fills:
 Arnold III de Flandes (1055 † 1071), comte de Flandes i d'Hainaut 
 Balduí II d'Hainaut (1056 † 1098), comte d'Hainaut
 Agnès, vivia el 1071

Fonts 
 Annales de la province et comté du Hainaut: Volume 2 - François Vinchant - 1848 
 Bavay et la contrée qui l'environne, per Lucien Delhaye - 1869 
 Abrégé de l'histoire de Valenciennes, per Pierre d'Outreman - 1688

Notes i referències 

Comtes de Flandes
Comtes d'Hainaut
Morts als Alts de França